Hr.Ms. Jan van Brakel (1936), een Nederlandse mijnenlegger van de Jan van Brakelklasse.
 Hr.Ms. Jan van Brakel (1983), een Nederlands fregat van de Kortenaerklasse.